Ango steht für:
 Ango, historische Speerform
 Ango (Mondkrater), Mondkrater
 Ango (Stadt), Stadt in der Demokratischen Republik Kongo

Ango ist der Familienname folgender Personen: 
 Denil Ango (* 1993), kamerunischer Fußballspieler
 Jehan Ango (ca. 1480–1551), normannischer Reeder und Geschäftsmann

ango steht für:
 Altenglisch (Angelsächsisch; ISO-639-6-Code)

Abkürzung